Алексе́й Никола́ев:
 
 Николаев, Алексей Борисович (род. 1990) — российский и белорусский борец вольного стиля и грэпплер.
 Николаев, Алексей Валерьевич (род. 1971) — футбольный арбитр.
 Николаев, Алексей Васильевич (1935—2017) — генеральный директор ОАО «АвтоВАЗ».
 Николаев, Алексей Владимирович (род. 1979) — узбекский футболист.
 Николаев, Алексей Всеволодович (1934—2019) — советский и российский сейсмолог.
 Николаев, Алексей Григорьевич (1915—1982) — Герой Советского Союза.
 
 Николаев, Алексей Михайлович (1910—1991) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Николаев, Алексей Станиславович (род. 1987) — российский лучник.